Торжнево — название населённых пунктов в Московской области России:
 Торжнево — деревня в Луховицком районе.
 Торжнево — деревня в Сергиево-Посадском районе.